Saginaw bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saginaw (Alabama)
 Saginaw (Arizona)
 Saginaw (Arkansas)
 Saginaw (Georgia)
 Saginaw (Michigan)
 Saginaw (Minnesota), im St. Louis County
 Saginaw (Missouri)
 Saginaw (Oregon)
 Saginaw (Pennsylvania)
 Saginaw (Texas)
 Saginaw (Washington)
 Saginaw County, Verwaltungseinheit in Michigan

Fließgewässer:
 Saginaw River, Fluss zum Huronsee

Firmierungen und Markennamen:
 Saginaw Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Valley Boat & Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Saginaw (1914)
 Lehr Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Saginaw (1916)